Bouro pode-se referir a:
 Terras de Bouro - concelho do distrito de Braga;
 Serra do Bouro - freguesia do concelho das Caldas da Rainha;
 Santa Maria do Bouro - freguesia do concelho de Amares;
 Santa Marta do Bouro - freguesia do concelho de Amares;
 Parada de Bouro - freguesia do concelho de Vieira do Minho;
 Vale de Bouro - freguesia do concelho de Celorico de Basto;
 Abadia de Bouro - mosteiro situado em Santa Maria do Bouro;
 Convento de Bouro - convento situado em Santa Maria do Bouro.

Desambiguação